Lidija je lahko:

 Lidija - starodavno kraljestvo v Mali Aziji,
 Lidija - žensko ime